Chaetiliidae — родина рівноногих ракоподібних підряду Valvifera, що містить такі роди:
 Austrochaetilia Poore, 1978
 Chaetilia Dana, 1849
 Chiridotea Harger, 1878
 Chiriscus Richardson, 1911
 Glyptonotus Eights, 1852
 Macrochiridothea Ohlin, 1901
 Maoridotea Jones & Fenwick, 1978
 Parachiridotea Daguerre de Hureaux & Elkaïm, 1972
 † Proidotea Racovitza & Sevastos, 1910
 Saduria Adams, 1852
 Saduriella Holthuis, 1964
 Stegidotea Poore, 1985
 Symmius Richardson, 1904

Література

Посилання 
 Chaetiliidae Dana, 1849, Australian Isopoda: Families

Valvifera
Родини ракоподібних